Bodatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodasjön (Kila socken, Värmland), även Bodatjärnen sjö i Säffle kommun,  (27 ha)
Bodatjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn